Radošovce ist der Name zweier Gemeinden im Trnavský kraj in der Slowakei:

 Radošovce (Skalica) im Okres Skalica
 Radošovce (Trnava) im Okres Trnava

Siehe auch:
 Radošovice